Ospitaleto ima više značenja:
 Ospitaleto
 Ospitaleto (Mantova)
 Ospitaleto (Modena)
 Ospitaleto (Ređo Emilija)